HHO steht für
 Heilpädagogische Hilfe Osnabrück
 die Abkürzung für Knallgas

Abkürzung